Таде́й Пога́чар (; род. ) — словенский профессиональный шоссейный велогонщик, двукратный победитель генеральной классификации Тур де Франс (2020 и 2021), бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в групповой гонке. 

C 2019 года выступает за команду Мирового тура «».

Личная жизнь 
Семья Тадея Погачара: отец — Мирко; мать — Марьета; старший брат — Тилен (Tilen), занимался велоспортом в клубе «Rog Ljubljana». Девушка — Уршка Жигарт (Urška Žigart), профессиональная велосипедистка из Словении.

Достижения 

 2016
 1-й  Чемпион Словении — Индивидуальная гонка (юниоры)
 1-й — Этап 2b Велогонка Мира (юниоры)
 1-й  Giro della Lunigiana — Генеральная классификация (юниоры)
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этап 3
 3-й Trofeo Guido Dorigo
 3-й  Чемпионат Европы — Групповая гонка (юниоры)
 2017
 2-й Гран-при Райффайзен
 3-й Чемпионат Словении — Индивидуальная гонка 
 3-й Тур Венгрии
 4-й Истриан Спринг Трофи — Генеральная классификация
 5-й Тур Словении — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 5-й Carpathian Couriers Race — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 7-й Piccolo Giro di Lombardia 
 8-й Гран-при Лагуна
 9-й GP Capodarco
 9-й Хорватия — Словения
 10-й Giro del Belvedere
 2018
 1-й  Чемпион Словении — Групповая гонка 
 1-й  Чемпион Словении — Индивидуальная гонка 
 1-й  Grand Prix Priessnitz spa — Генеральная классификация 
 1-й  — Горная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 1-й — Этап 3
 1-й  Тур де л’Авенир — Генеральная классификация 
 1-й — Этап 3
 1-й  Giro del Friuli-Venezia Giulia — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 1-й Trofeo Gianfranco Bianchin
 2-й Gran Premio Palio del Recioto
 2-й Чемпионат Словении — Индивидуальная гонка
 3-й Истриан Спринг Трофи — Генеральная классификация
 4-й Тур Словении — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 4-й Poreč Trophy
 4-й Гран-при Райффайзен
 5-й Гран-при Лагуна
 7-й Чемпионат мира — Групповая гонка 
 8-й Giro del Belvedere
2019
 1-й  Тур Калифорнии
 1-й  Молодёжная классификация
 1-й на этапе 6
 1-й  Волта Алгарви
 1-й  Молодёжная классификация
 1-й на этапе 2
 6-й Тур Страны Басков
 1-й  Молодёжная классификация
 6-й Гран-при Мигеля Индурайна
 3-й Вуэльта Испании
 1-й  Молодёжная классификация
 1-й — Этапы 9, 13, 20
2020
 1-й  Чемпионат Словении — Индивидуальная гонка
 2-й Чемпионат Словении — Групповая гонка
 Тур де Франс
 1-й  — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 1-й  — Горная классификация
 1-й — Этапы 9, 5 и 20
 1-й Вуэльта Валенсии
 1-й  Молодёжная классификация
 1-й — Этапы 2 и 4
 2-й Тур ОАЭ
 1-й  Молодёжная классификация
 1-й — Этап 5
 3-й Льеж — Бастонь — Льеж
 4-й Критериум Дофине
 9-й Флеш Валонь
2021
 1-й  Тиррено — Адриатико
 1-й  — Горная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 1-й — Этап 4
 1-й  Тур ОАЭ
 1-й  Молодёжная классификация
 1-й — Этап 3
 3-й Тур Страны Басков
 1-й — Этап 3
 7-й Страде Бьянке
 Тур де Франс
 1-й  — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 1-й  — Горная классификация
2022
 1-й  Тур ОАЭ — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация 
 1-й — Этап 4 и 7
1-й Страде Бьянке
 1-й  Тиррено — Адриатико Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
1-й  — Очковая классификация 
 1-й — Этап 4 и 6
 1-й  Тур Словении
 1-й — Этапы 3 и 5
 Тур де Франс
 1-й  — Молодёжная классификация
 1-й — Этапы 6, 7 и 17
Гран-при Монреаля
2023
Вуэльта Андалусии
 1-й — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1, 2 и 4

Примечания

Ссылки 
 Погачар, Тадей  на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Словении
Победители Тур де Франс
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года